Hasenöhrl steht für:
 Hasenöhrl (Ortler-Alpen), Berg () in den Ortler-Alpen in Südtirol
 Bezeichnung der ungefüllte Variante der Polsterzipfl, einer österreichischen Mehlspeise

Hasenöhrl ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hasenöhrl (1911–1989), deutscher Politiker (SPD)
 Carina Hasenöhrl (* 1988), österreichische Kunstturnerin
 Friedrich Hasenöhrl (1874–1915), österreichischer Physiker
 Franz Hasenöhrl (Pseudonym Franz Hörl) (* 1. Oktober 1885 Maria Lanzendorf; † 13. Dezember 1970 Wien), Komponist und Lehrer in Wien
 Franz Xaver Hasenöhrl (1891–1943), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Hasenöhrl von Lagusius (1729–1796), österreichischer Mediziner
 Josef Hasenöhrl (1915–1945), österreichischer Ruderer
 Manfred Hasenöhrl (* 1951), österreichischer Jurist, Betriebswirt und Manager

Siehe auch:
 Hasenohr